Painkiller – seria gier komputerowych z gatunku FPS
 Painkiller – pierwsza z serii gier komputerowych z gatunku FPS, wydana w 2004 roku
 Painkiller – amerykański zespół muzyczny
 Painkiller – album zespołu Judas Priest z 1990 roku
 „Painkiller” – utwór zespołu Judas Priest pochodzący z albumu o tym samym tytule
 „Painkiller” – utwór zespołu Depeche Mode pochodzący z albumu Ultra
 „Painkiller” – utwór zespołu Mech zamieszczony na ścieżce dźwiękowej dwóch pierwszych gier komputerowych z serii o tym samym tytule oraz na trzecim albumie studyjnym zespołu Mech

Zobacz też 
 Painkiller Jane